Кочегарово () — село в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия) России. Входит в Дабанский наслег.

Население составляет  чел. ().

География 
Село находится в юго-западной части Якутии,  в пределах левобережной части долины реки Лены, в 109 километрах от Олёкминска.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 18 °C; самого холодного (января) — −30 − −35 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 200—300 мм.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село  вошло в образованное муниципальное образование  Дабанский наслег.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  80  % от общей численности населения в 10 чел..

Инфраструктура

Транспорт 
Автозимник Олёкминск — Южная Нюя.

Примечания 

 

Населённые пункты Олёкминского улуса
Населённые пункты на реке Лена